JMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Schaumburg Marriott (Stati Uniti)